«Жена смотрителя зоопарка» () — исторический военный фильм режиссёра Ники Каро с Иоханом Хельденбергом, Джессикой Честейн и Даниэлем Брюлем в главных ролях. Основанный на реальной истории из жизни работников Варшавского зоопарка. Сценарий фильма написан Анджелой Уоркмэн по мотивам одноимённой книги Дайан Акерман. Премьера фильма состоялась 7 марта 2017 года, в России 13 апреля 2017 года.

Сюжет 
Действие фильма разворачивается во время оккупации Польши нацистской Германией. Картина расскажет про директора Варшавского зоопарка Яна Жабинского и его супругу Антонину Жабинскую, которые получили титул Праведников мира, благодаря тому что прятали от нацистов сотни евреев, бежавших из варшавского гетто, в опустевших клетках для животных. Ежедневный риск и опасность осложняются для Жабинских взаимоотношениями с бывшим другом семьи, а ныне высокопоставленным нацистским чиновником Лутцем Хеком, влюбленным в Антонину.

В ролях

Примечания

Ссылки 

Фильмы о Холокосте
Фильмы США 2017 года